Dagoba peut faire référence à :
 Dagoba, le nom des stûpas au Sri Lanka ;
 Dagoba, un groupe de heavy metal français
Dagoba (2003), le premier album de ce groupe.

Voir aussi
Dagobah